

Покров — місто, Петушинський район, Владимирська область
 Покров — присілок, Александровський район, Владимирська область
 Покров — присілок Гагарінський район, Смоленська область
 Покров — село, Клинський міський округ, Московська область
 Покров — село, Подольський міський округ, Московська область
 Покров — станція Горьківського напрямку Московської залізниці

Покров — місто, Дніпропетровська область
 «Покров» — автостанція в місті Покров

 «ПоКров» — роман української письменниці Люко Дашвар, виданий у 2015 році

Див. також 
 Покрив (значення)
 Покрова (значення)
 Покровськ (значення)
 Покров день